Flörsheim peut faire référence à :

Toponyme 
 Flörsheim am Main (« Flörsheim-sur-le-Main »), ville allemande de l'arrondissement de Main-Taunus, en Hesse ;
 Nieder-Flörsheim (« Flörsheim-le-Bas »), ancienne commune allemande, partie de la commune actuelle de Flörsheim-Dalsheim, en Rhénanie-Palatinat ;
 Ober-Flörsheim (« Flörsheim-le-Haut »), commune allemande de l'arrondissement d'Alzey-Worms, en Rhénanie-Palatinat.

Patronyme 
 Patrick Floersheim (1944-2016), acteur et directeur artistique français.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme